Amberley kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 

 Amberley, Nya Zeeland, Canterbury, Hurunui District,

Storbritannien 

 Amberley, West Sussex, ort i England, 
 Amberley, Gloucestershire, ort i England,

USA 

 Amberley, Ohio, ort, Hamilton County, 

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar